Детерминированность:

 Детерминированность — однозначная предопределённость чего-либо.
 Детерминированность — в теории игр — существование выигрышной стратегии для одного из игроков.